Glarus (kanton), een van de Zwitserse kantons.
Glarus (stad), de hoofdplaats van dit kanton.
Glarus (gemeente), de gemeente waarin deze stad ligt.

Zie ook
New Glarus, een gemeente in de Amerikaanse staat Wisconsin.